Szwajcaria:
 Krauchthal – gmina w kantonie Berno, w okręgu Emmental

Osoby:
 Petermann von Krauchthal – burmistrz Berna

Inne:
 Krauchthal – ród